Ivana Iozzia – maratoneta italiana
 Silvio Violante Iozzia – ex calciatore italiano